Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2017 se déroule du 22 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Marius Copil
  Arthur De Greef
  Nicolás Jarry
  Taro Daniel
  Jozef Kovalík
  Stéfanos Tsitsipás
  Maxime Hamou
  Simone Bolelli
  Santiago Giraldo
  Marco Trungelliti
  Teymuraz Gabashvili 
  Serhiy Stakhovsky
  Guido Pella
  Stefano Napolitano
  Bjorn Fratangelo
  Paul-Henri Mathieu

Repêché 
Une place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal à la suite du forfait de Dmitri Toursounov. Un joueur est tiré au sort parmi les huit meilleurs joueurs éliminés au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Andrey Rublev

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2017
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis masculin en 2017
Internationaux de France de tennis 2017